Dunia steht für: 

 weiblicher Vorname, siehe Dunja #Dunia
 Dunia Engine eine Spiele-Engine von Ubisoft
 Dunia (2005), französisches Filmdrama von Jocelyne Saab

Siehe auch:
 Dunya